VV SDS (Oosterend), voetbalclub uit Oosterend
 VV SDS (Voorthuizen), volleybalclub uit Voorthuizen